Сергей Есенин:

 Сергей Есенин (1895—1925) — русский поэт.
 «Сергей Есенин» — советский документальный фильм 1965 года.
 «Сергей Есенин» — альбом Александра Новикова.
 «Сергей Есенин» — тип средних пассажирских круизных судов речного класса.
 «Сергей Есенин» — теплоход.
 «Сергей Есенин» — скоростной железнодорожный пригородный электропоезд, курсирующий по маршруту Рязань — Москва.